Ihringer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ihringer (1881–1960), deutscher Gastronom, Hotelier und Weingutsbesitzer
 Thomas Ihringer (1953–2015), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer